Hervormde kerk (Garrelsweer)
 Gereformeerde kerk (Garrelsweer)
 Middeleeuwse kerk van Garrelsweer